Svenska Futsalligan 2018/2019 var den femte säsongen av Svenska Futsalligan, ligan hade gått igenom några ändringar från föregående säsong; gruppinledningen och SM-slutspelet var borttaget och ersatt med en rikstäckande serie där alla mötte alla två gånger, en gång hemma och en gång borta.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel

Omgång 1
Grupp A

Grupp B

Omgång 2

Källor
 Officiell hemsida

Futsal i Sverige
Sport i Sverige 2018
Sport i Sverige 2019